

Astronomia
 19531 Charton – asteroide della fascia principale

Persone
 Charles-François Charton (1765-1796) – generale e rivoluzionario francese
 Édouard Charton (1807-1890) – pubblicista e politico francese